Скороченя DQL може означати:
 Data Query Language, (Мова запитів до даних), див. також Data Manipulation Language
 Doctrine Query Language, об'єктно-мова в фреймворку Doctrine, див. також Об'єктно-реляційне відображення

Акроніми